Камея:

 Камея — ювелирное изделие, разновидность геммы.
 Камея Гонзага — знаменитая камея, хранящаяся в Эрмитаже.
 Камея — национальный парк в Анголе.
 Камея — особняк в посёлке Симеиз в Крыму постройки начала XX века.